Мехнат (в переводе с узбекского «Труд») может означать:

 «Мехнат» — спортивное общество в Узбекской ССР.
 «Мехнат» — советский футбольный клуб из Ташкента.
 «Мехнат» — название футбольного клуба из Коканда в 1950—1987 годах.
 «Мехнат» — женский баскетбольный клуб.
 «Мехнат» — женский волейбольный клуб из Ташкента.
 Мехнат — населённый пункт и ж/д станция в Узбекистане, Сырдаринский район.
 Мехнат — вершина в Алайском хребте (Памиро-Алай), высота 4350 м.

См. также 
 Мехнат шухрати — орден современного Узбекистана.
 Мехнатобод